Termenul „PES” se poate referi la :

 PES, acronim pentru Party of European Socialists (Partidul Socialiștilor Europeni)
 PES, acronim pentru Pro Evolution Soccer
 PES Romania
 Pes (zoologie), cuvânt în limba latină pentru picior (parte a trupului), folosit în anatomie și zoologie ca desemnare a "piciorului"

Acronime de trei litere
Dezambiguizare